Изотопы фосфора— разновидности атомов (и ядер) химического элемента фосфора, имеющие разное содержание нейтронов в ядре.

Единственным стабильным изотопом является 31P. Таким образом, природный фосфор является практически изотопно-чистым элементом. Самым долгоживущим радиоизотопом является 33P с периодом полураспада 25,35 суток.

Фосфор-32 
Бета-эмиттер с энергией 1,7 МЭв. Период полураспада ~14 дней (падение активности ~5 % в сутки) по схеме 32P → 32S + e. Нашел применение в медицине для диагностических и лечебных целей, изучения закономерностей обмена веществ.

Может получаться из природного изотопа серы-32 облучением нейтронами по схеме 32S (n, p) → 32P. Либо облучением нейтронами природного фосфора 31P с захватом нейтрона.

В настоящее время (2017 год) в России синтез изотопа и получение химических препаратов на его основе ведется в Томском политехническом университете.

Фосфор-33 
Бета-эмиттер с энергией 0,25 МЭв. Период полураспада ~25 дней по схеме 33P → 33S + e. Может применяться для тех же диагностических целей что и фосфор-32. Однако этот изотоп гораздо дороже в связи с синтезом из серы-33, содержание которой в природной сере всего 0,75%. Соответственно, появляется дорогостоящий этап разделения изотопов и обогащения мишени по сере-33.

Таблица изотопов фосфора

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы
Радионуклидная диагностика
Фармакология